Förg ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Förg (1923–1994), deutscher Verleger und Publizist
 Anton Förg (1934–2015), deutscher Landwirt und Mitglied des Bayerischen Senats
 Günther Förg (1952–2013), deutscher bildender Künstler
 Klaus G. Förg (* 1952), deutscher Verleger, Fotograf und Publizist
 Nicola Förg (* 1962), deutsche Schriftstellerin